Piłka siatkowa na Igrzyskach Luzofonii 2006, rozgrywana była w hali Pavilhão Polidesportivo do IPM (IPM Multisport Pavilion) w Makau. Turniej odbywał się w dniach 7–11 października 2006. Zespoły rozgrywały mecze siatkarskie systemem każdy z każdym – dwie najlepsze drużyny z tabeli walczyły w dodatkowym spotkaniu o złoty medal. Trzecia drużyna z tabeli zdobywała automatycznie brąz. Zarówno w rozgrywkach mężczyzn, jak i kobiet tryumfowali siatkarze i siatkarki reprezentujący Portugalię.

Rezultaty

Turniej mężczyzn

Mecz finałowy

Turniej kobiet

Mecz finałowy

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  (strona zarchiwizowana), macau2006.org, [dostęp 2021-06-21].

2006 w piłce siatkowej
Igrzyska Luzofonii 2006